Az alábbi lista az amerikai ABC televíziós csatorna Született feleségek (Desperate Housewives) című sorozatának azon szereplőit tartalmazza, akik a 180 epizód során elhunytak. A sorozatban 49 ember vesztette életét.

1. évad 
Az első évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

2. évad 
A második évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

3. évad 
A harmadik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

4. évad 
A negyedik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

5. évad 
Az ötödik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

6. évad 
A hatodik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

7. évad 
A hetedik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

8. évad 
A nyolcadik évadban elhunyt szereplők (sorrendben)

Elhunyt
Filmes listák